Actio depositi directa
 Actio depositi contraria